Microsoft Office – pakiet biurowy firmy Microsoft
 Corel WordPerfect Office – pakiet biurowy firmy Corel
 OpenOffice.org – pakiet oprogramowania biurowego Open Source
 Oracle Open Office – pakiet biurowy firmy Oracle – teraz już zastępuje OpenOffice
 LibreOffice – pakiet wolnego oprogramowania biurowego
 NeoOffice – wersja pakietu biurowego OpenOffice.org dla systemu operacyjnego Mac OS X
 GNOME Office – zestaw aplikacji biurowych dla środowiska GNOME
 KOffice – zestaw aplikacji biurowych dla środowiska KDE
 The Office – amerykański serial telewizyjny